Jindra  steht für:
 tschechische Koseform des Namens Jindřich (Heinrich)
 Jindra (Widerstandsgruppe), tschechische Widerstandsgruppe im Protektorat Böhmen und Mähren unter František Pecháček

sowie
 Aleš Jindra (* 1973), tschechischer Fußballer
 Alfons Jindra, Künstlername von Alfons Jindřich Langer (1908–1978), tschechischer Komponist, Arrangeur, Klarinettist, Saxofonist und Violinist
 Alfréd Jindra (1930–2006), tschechoslowakischer Kanute
 Jan Jindra (1932–2021), tschechoslowakischer Ruderer
 Otto Jindra  (1896–1932), österreichisch-tschechischer Militärpilot

cs:Jindra